|-
| 25001 Pacheco ||  || 31 iulie 1998 ||  || 
|-
| 25002 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25003 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25004 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25005 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25006 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25007 - || 1998 PJ || 5 august 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 25008 - || 1998 PL || 8 august 1998 ||  || 
|-
| 25009 - ||  || 15 august 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 25010 - ||  || 14 august 1998 ||  || , 
|-
| 25011 ||  || 13 august 1998 ||  || 
|-
| 25012 - || 1998 QC || 17 august 1998 ||  || 
|-
| 25013 - || 1998 QR || 17 august 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 25014 - || 1998 QT || 18 august 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 25015 - ||  || 19 august 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 25016 - ||  || 18 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25017 - ||  || 24 august 1998 || Caussols || 
|-
| 25018 - ||  || 24 august 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 25019 Walentosky ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25020 Tinyacheng ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25021 Nischaykumar ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25022 Hemalibatra ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25023 Sundaresh ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25024 Calebmcgraw ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25025 Joshuavo ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25026 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25027 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25028 - ||  || 25 august 1998 ||  || 
|-
| 25029 Ludwighesse ||  || 26 august 1998 ||  || 
|-
| 25030 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 25031 - ||  || 23 august 1998 ||  || 
|-
| 25032 Randallray ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25033 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25034 Lesliemarie ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25035 Scalesse ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25036 Elizabethof ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25037 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25038 Matebezdek ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25039 Chensun ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25040 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25041 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25042 Qiujun ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25043 Fangxing ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25044 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25045 Baixuefei ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25046 Suyihan ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25047 Tsuitehsin ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25048 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25049 Christofnorn ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25050 Michmadsen ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25051 - ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25052 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25053 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25054 - ||  || 26 august 1998 || Caussols || 
|-
| 25055 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25056 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25057 ||  || 30 august 1998 ||  || 
|-
| 25058 Shanegould ||  || 25 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25059 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25060 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25061 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25062 Rasmussen ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25063 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25064 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25065 Lautakkin ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25066 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25067 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25068 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25069 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25070 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25071 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25072 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25073 Lautakshing ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25074 Honami ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25075 Kiyomoto ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25076 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25077 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25078 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25079 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25080 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25081 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25082 Williamhodge ||  || 15 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 25083 - ||  || 14 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 25084 - ||  || 15 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25085 Melena ||  || 14 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25086 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25087 Kaztaniguchi ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25088 Yoshimura ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25089 Sanabria-Rivera ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25090 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25091 Sanchez-Claudio ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25092 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25093 Andmikhaylov ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25094 Zemtsov ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25095 Churinov ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25096 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25097 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25098 Gridnev ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25099 Mashinskiy ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25100 Zhaiweichao ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-